De Sanyuan Foods China Open Snooker 2010 is een snookertoernooi dat plaatsvond tussen 29 maart en 4 april 2010.

Welshman Mark Williams schreef het toernooi op zijn naam na een 10-6 overwinning op plaatselijk favoriet Ding Junhui

Het is de eerste keer dat Sanyuan Foods hoofdsponsor is. Peter Ebdon is titelverdediger, maar wist de titel niet te verdedigen. Hij verloor in de kwartfinale van finalist Ding Junhui.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 dat Bjorn Haneveer uit Weelde zich plaatste voor een eindronde van een rankingtoernooi. Haneveer wist in de voorronde nog te winnen van zijn Chinese tegenstander Yu, maar in de eerste ronde was Marco Fu te sterk.

Loting en Speelschema

Voorronde
De acht laagste qualifiers moesten een voorronde spelen tegen een lokale speler. Twee wildcardspelers wisten het hoofdtoernooi te bereiken.
 R. Lawler  - S. Saenla 5-3
 R. Milkins - Lu C. 5-2
 A. Higginson - Li Y. 5-0
 M. Davis - Tian P.  4-5
 J. Wattana - Wai A.C. 5-0
 T. Drago - Shi Y. 5-3
 R. McLeod - Liu C. 0-5
 B. Haneveer - Yu D. 5-4

Snooker in China
Snooker in 2010
Snookertoernooi
Sportevenement in China